Sa'ad est un kibboutz religieux dans le désert du Negev, dans le sud d'Israel. Il se trouve près de Gaza, et des villes de Sderot et de Netivot.

Le Kibboutz est fondé le , par des membres du mouvement de jeunesse religieux du Bnei Akiva.

Liens externes 

  Website officiel du Kibboutz Sa'ad

Sionisme religieux
Judaïsme orthodoxe
Kibboutz